USS Yorktown ist ein traditioneller Schiffsname der US-amerikanischen Marine, der nach der Schlacht von Yorktown im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bisher fünfmal vergeben wurde.

 USS Yorktown (1840) war eine Schaluppe, Indienststellung: 1840, gesunken: 1850
 USS Yorktown (PG-1) war ein Kanonenboot, Indienststellung: 1889, Außerdienststellung: 1921
 USS Yorktown (CV-5) war ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1937, versenkt: 1942
 USS Yorktown (CV-10) war ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1943, Außerdienststellung: 1970
 USS Yorktown (CG-48) ist ein Lenkwaffenkreuzer, Indienststellung: 1984, Außerdienststellung: 2004

Yorktown
Yorktown